Проклятое место:
 «Проклятое место (фильм, 2006)» ()
 «Проклятое место (фильм, 2013)» ()
 «Проклятое место (фильм, 2014)» ()